La Vision de l'Homme au ruban à mesurer est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est tirée du livre de Zacharie. Elle aborde le sujet du renouvellement de Jérusalem, et de son rayonnement.

Texte 
Livre de Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 17:

« Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis: Où vas-tu? Et il me dit: Je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit: Cours, parle à ce jeune homme, et dis: Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle; je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion (du nord)! Dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, Dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone! Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion! Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel! Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

Pour le pasteur américain Edward Craig Mitchell, l'Homme qui vient mesurer est un ange qui est satisfait de la taille religieuse de Jérusalem. Cette parabole reflète la compassion de Yahweh envers son peuple, lui promettant encore de nouveaux croyants. Pour le pasteur, cela annonce même l'Église futur fondée par Jésus-Christ. Cette parabole parle aussi de la paix pour Israël : c'est le symbole d'une ville ouverte, sans rempart. Le théologien dit que le feu représente l'Amour de l'Éternel pour son peuple.

Références 

Parabole de l'Ancien Testament
Livre des Nevi'im